Ел Сомбрерон има више значења:

 Ел Сомбрерон (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Сомбрерон (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику